Стриже́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Стриженова, Екатерина Владимировна (род. 1968) — актриса и телеведущая.
 Стриженова, Лионелла Ивановна (род. 1938) — актриса.
 Стриженова, Любовь Васильевна (род. 1940) — актриса.
 Стриженова, Марианна Александровна (1924—2004) — актриса. См. также